

Тухоля — місто в Тухольському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Тухоля — гміна в Тухольському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Тухоля — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства